Šmoulové mohou být:

 literární, filmové a televizní postavy modrých skřítků

původní dílo (20. století)
 Šmoulové, původní literární komiksová předloha
 Šmoulové a kouzelná flétna, francouzsko-belgický animovaný rodinný film z roku 1976
 Šmoulové (seriál), americko-belgický seriál z roku 1981, odvozené televizní audiovizuální dílo z původního komiksu
 Šmoulové (videohra), videohra, odvozené dílo z předchozího komiksu a televizního seriálu
 Šmoulové (počítačová hra), počítačová hra, odvozené dílo z předchozího komiksu a televizního seriálu

americká filmová díla 21. století
 Šmoulové (film), americký rodinný film z roku 2011 kombinující hraný a animovaný film
 Šmoulové 2, americký rodinný film z roku 2013, pokračování k snímku Šmoulové
 Šmoulové: Zapomenutá vesnice, americký rodinný film z roku 2017, animovaný celovečerní film

v hudbě
 Šmoulové (album, 1988), první české hudební album s touto tematikou, původně vydáno jako dlouhohrající deska
 Šmoulové a Gargamel, druhé české hudební album s touto tematikou, původně dlouhohrající deska
 Šmoulové - Velká Šmoulí Párty, kompaktní disk z roku 2011
 Šmoulové: Eurošmouliáda, kompaktní disk z roku 2012